Лэй Нгайхой () (род. 15 октября 1994, Гонконг) — гонконгский профессиональный футболист, играющий на позиции левого защитника в клубе Премьер-лиги Гонконга Китчи.

Клубная карьера 
Лэй Нгайхой тренировался с клубом английской Премьер лиги Астон Вилла после победы в конкурсе «Будь профи» (Be A Pro), что был организован самим клубом и компанией Nike в августе 2011 года. Лэй Нгайхой впервые попал в заявку основной команды Китчи в 2008 году. В сезоне 2011/12 он был отдан в аренду клубу Гонконг Саплин, чтобы получить больше игровой практики. 2 октября 2011 Лэй дебютировал за Гонконг Саплинг в матче Кубка лиги в первом матче первого раунда на выезде против клуба Тхюньмунь.

Лэй перешел в аренду в клуб Сан Пегасус в 2012 году из Китчи за неназванную сумму. Он вернулся в свой клуб в конце сезона 2012/13. В июле 2013 года, Лэй Нгайхой находился на просмотре в клубе китайской Суперлиги Далянь Ифан, но до заключения контракта дело не дошло. Лэй перешел в клуб Первого дивизиона Гонконга Саутерн в годичную аренду 7 августа 2013 года. С 2014 по 2018 годы Лэй Нгайхой также побывал в ареде в таких клубах как Саут Чайна и Гонконг Пегасус.

9 января 2018 года Лэй был отозван из аренды клубом Китчи, и был заявлен для участия в Лиге чемпионов АФК 2018.

Карьера в сборной 
В 2016 году был впервые вызван в сборную Гонконга. С тех пор провел три матча на скамейке запасных, но на поле в официальных матчах не выходил.

Статистика выступлений

Достижения 
 Китчи

 Премьер лига Гонконга: 2017/18
 Кубок Гонконга: 2017/18

Примечания

Ссылки 
 Лэй Нгайхой на HKFA
 

Игроки ФК «Пегасус»
Футболисты Гонконга
Игроки ФК «Китчи»
Игроки ФК «Саут Чайна»